Nemanja Gudelj (en ), est un footballeur international serbe, né le  à Belgrade en Yougoslavie (auj. en Serbie). Il évolue au poste de milieu de terrain au Séville FC.

Biographie

Carrière en club

NAC Breda (2009-2013)

AZ Alkmaar (2013-2015)

Ajax Amsterdam (2015-2018) 
Le , il s'engage avec l'Ajax Amsterdam.

Tianjin TEDA (2017-2018) 
Le , il s'engage avec le Tianjin TEDA.

Guangzhou Evergrande (2018-2019) 
Le , il s'engage avec le Guangzhou Evergrande pour 2 ans.

Sporting CP (2018-2019) 
Le , il est prêté au Sporting CP jusqu'à la fin de la saison.

Séville FC (depuis 2019) 
Le , il s'engage avec le Séville FC pour quatre ans.

Sélection 

Le , il est sélectionné par Dragan Stojković pour participer à la Coupe du monde 2022.

Statistiques

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international serbe
Joueur du NAC Breda
Joueur de l'AZ Alkmaar
Joueur de l'Ajax Amsterdam
Joueur du Tianjin TEDA
Joueur du Guangzhou Evergrande Taobao FC
Joueur du Sporting Clube de Portugal
Naissance en novembre 1991
Naissance à Belgrade
Naissance en Yougoslavie